Rochelle peut désigner :

 New Rochelle, ville de la banlieue nord de New York, située dans le comté de Westchester, État de New York, États-Unis ;
 Rochelle, ville de l'Illinois, États-Unis ;
 Rochelle, ville de Géorgie, États-Unis ;
 Rochelle Perts, nom de scène : Rochelle, chanteuse néerlandaise née en 1992 ;
 Rochelle Swanson, actrice américaine née en 1963.
 Chene La Rochelle, cavalière canadienne de dressage handisport.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France